Folke Bengtsson je lahko:

 Folke Bengtsson (hokejist)
 Folke Bengtsson (telovadec)